Аллсвенскан 1925/1926 () — 2-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 2 августа 1925 года и закончился 6 июня 1926 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1925/1926
Швеция
Спорт в Швеции в 1926 году
Футбол в Европе в 1926 году
Спорт в Швеции в 1925 году